Harbouey  és una població i comuna francesa, en la regió del Gran Est, departament de Meurthe i Mosel·la, en el districte de Lunéville i cantó de Blâmont.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 INSEE  

Municipis de Meurthe i Mosel·la